Jura (geološko razdoblje), geološko razdoblje
 Jura (pokrajina), pokrajina u Francuskoj
 Jura (kanton), kanton u Švicarskoj
 Švapska Jura, gorje u Njemačkoj
 Jursko gorje, gorje u Švicarskoj
 Jura (ime), muško osobno ime (oblik od Juraj)
 Jura (otok), otok u Škotskoj (Isle of Jura)
 Jura (kanal), kanal u Škotskoj
 Jura (Mađarska), Đura ili Vjura, grad u Mađarskoj (mađ. Győr)
 Jura (jezik), indijanski jezik
 Jura (film), film